Fosforni nitrid se može odnositi na nekoliko hemijskih jedinjenja fosfora i azota:

Fosfor mononitrid
Tetrafosfor heksanitrid
Trifosfor pentanitrid